Ро́берт Эш (; род. 22 января 1978, Уайтсборо, Нью-Йорк, США) — американский хоккеист, вратарь. Завершил карьеру игрока. В НХЛ провёл более 200 матчей, в 2007—2011 годах выступал за ряд клубов КХЛ («Ак Барс», СКА, «Динамо» Минск). В составе сборной США принимал участие в 4 чемпионатах чемпионатах мира, одном Кубке мира и Олимпийских играх 2006 года.

Карьера в Северной Америке 
Начало карьеры прошло в «Детройт Уэйлерз», команде Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) в сезонах 1995—1997 годов и «Плимут Уэйлерз» (1997/98).
На драфте НХЛ 1996 года был выбран в 6 раунде под общим 139 номером командой «Финикс Койотис». В составе «Финикс Койотис» играл на протяжении четырёх сезонов (1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02). Хотя большую часть игрового времени в это время он провёл в клубе АХЛ «Спрингфилд Фэлконс» (1998/99, 1999/00, 2001/02) и «Хьюстон Аэрос» ИХЛ (1999/00)

12 июня 2002 года обменян в «Филадельфию Флайерз», где оставался на протяжении четырёх сезонов с 2002 по 2007 годы. В 2003 году в составе «Филадельфии» стал обладателем специальной награды НХЛ «Уильям М. Дженнингс Трофи» (вместе с Мартином Бродером из Нью-Джерси Девилз и одноклубником Романом Чехманеком).

Уехал из НХЛ в российскую Суперлигу из-за постоянных проблем со здоровьем и проблем с руководством «Филадельфии». Мотивируя своё решение покинуть Филадельфию, Эш отметил постоянное перенапряжение сил из-за высокой конкуренции, сложившейся в Лиге на вратарей, что мешает полностью восстановиться и играть в хорошей форме. Кроме того, сезон 2006-2007 годов в НХЛ оказался крайне неудачным как для Эша, так и для его клуба. За 18 проведённых им в регулярном чемпионате игр он пропустил 62 шайбы (в среднем — 4,32 шайбы за игру).

Карьера в России

Сезон 2007—2008 
В сезоне 2007/08 выступал за казанский «Ак Барс». Вместе с его приходом и некоторыми другими изменениями в команде, «Ак Барс» смог подняться в турнирной таблице с предпоследнего места и выйти в плей-офф чемпионата. Также клуб стал победителем Континентального кубка. Эш занял третье место по результативности проведённых матчей после Александра Ерёменко (Салават Юлаев) и Семёна Варламова (Локомотив).

После окончания сезона голкипер подписал двухлетний контракт с петербургским СКА на сумму в 3,6 млн долларов. Сам Эш оценил проведённый в «Ак Барсе» сезон как лучший за карьеру.

Сезон 2008—2009 
С сентября 2008 выступал в КХЛ в качестве основного вратаря команды «СКА Санкт-Петербург». Эш так прокомментировал переход из Казани в Санкт-Петербург:
Мне показалось, что моя прошлая команда взяла не тот курс. И потом, мне доводилось много слышать о Петербурге, его истории, например Петре Великом, и в конце концов мне захотелось сыграть в этом городе. Просто мне больше понравилось, как в течение сезона работала армейская команда. Нет, меня все устраивало в Казани, но Питер манил больше. Естественно, в моем переходе свою роль сыграл и тот факт, что СКА тренирует такой специалист, как Барри Смит.
По другим данным, руководство казанского Ак Барса осталось недовольным действиями Эша в полуфинальной серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»

16 сентября 2008 года в матче с новосибирской Сибирью стал первым вратарём в КХЛ, записавшим на свой счёт результативную передачу.

Международная карьера 
Выступал за сборную США по хоккею в следующих турнирах:
 Молодёжный чемпионат мира 1997 и 1998 годов.
 Чемпионаты мира: 2000, 2001, 2008, 2009 годов.
 Зимние Олимпийские игры 2006
 Принял участие во одном из 6-ти матчей сборной США — 21 февраля 2006 года на групповом этапе против сборной России (4:5), отразил 16 бросков из 21 (76.2 %), пропустил 5 шайб.
 Полуфиналист Кубка мира 2004.

Карьерная статистика

Регулярный сезон 
 Последнее обновление: 1 октября 2008 года

Международные соревнования 

¹В статистике не учитываются игры за молодёжную команду.

Достижения 
 Уильям М. Дженнингс Трофи, 2002—2003 («Филадельфия Флайерз»)
 Лучший вратарь Континентального Кубка, 2008 («Ак Барс»)
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 1997
 Роберту Эшу принадлежит рекорд Континентальной хоккейной лиги по числу матчей без пропущенных голов за сезон - 9 матчей. В сезоне 2013/2014 его рекорд повторил вратарь магнитогорского Металлурга Василий Кошечкин.
 Участник матча звёзд КХЛ (2009).

Личная жизнь 
У Эша есть жена Келли () и двое детей — дочь Эшлин () и сын Уэйлон (). В свободное время увлекается рыбной ловлей, верховой ездой и игрой на гитаре. Из музыки предпочитает таких исполнителей, как Шерил Кроу (), Вэйлон Дженнингс (), Хэнк Уильямс-младший () (последние двое, исполнители в стиле кантри, были изображены на шлеме голкипера).

Примечания

Ссылки 
 Страница Роберта Эша  на официальном сайте НХЛ
 Статистика Эша  на сайте hockeydb.com

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Обладатели Уильям М. Дженнингс Трофи
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»